Katholische Jungschar steht für
Katholische Jungschar Österreich
Katholische Jungschar Südtirols